Долно Оризари може да се отнася за:

 Долно Оризари, село в Община Битоля, Северна Македония;
 Долно Оризари, село в Община Велес, Северна Македония;
 Долно Оризари, квартал на Скопие в Община Шуто Оризари, Северна Македония.